Helion steht für:
 Helion (Physik), Atomkern des Heliumisotops 3He

Hélion steht für:
 Jean Hélion, französischer Maler